De Adeccoligaen 2007 was het tiende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 9 april en eindigde op 4 november 2007. Topscorer werd Kenneth Kvalheim van Notodden FK met 23 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Molde FK en Hamarkameratene promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten IK Start en Sandefjord Fotball.
 FK Bodø/Glimt wint in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Odd Grenland, waardoor FK Bodø/Glimt promoveert en Odd Grenland degradeert.
 Raufoss, Skeid en FK Mandalskameratene degraderen naar de 2. Divisjon. Raufoss kreeg geen licentie van de Noorse voetbalbond vanwege financiële problemen en degradeerde op basis daarvan.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Scheidsrechters

Kampioensteam
'''Molde FK
Knut Dørum Lillebakk, Lars Ivar Moldskred, Jan Kjell Larsen, Knut Olav Rindarøy, Marcus Andreasson, Øyvind Gjerde, Tommy Eide Møster, Fredrik Samdal Solberg, Trond Strande, Valter Tomaz Jr., Vegard Forren, Vidar Henriksen, Petter Singsaas, Daniel Berg Hestad,  Thomas Mork, Marcus Bakke, Magne Hoseth, Christian Andreas Gauseth, Aksel Berget Skjølsvik, Toni Koskela, Sandro Grande, Peter Berg Hestad, Øyvind Gram, Mattias Moström, Rune Ertsås, Marel Baldvinsson, Madiou Konaté, Mame Biram Diouf en Pape Paté Diouf. Trainer-coach: Kjell Jonevret.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2007
Noors voetbalelftal in 2007

2007
Competitievoetbal 2007